Александровский сельский совет (сельсовет) — названия административных и муниципальных единиц:

Украина 

Александровский сельский совет

Упразднены в 2020.

 Александровский сельский совет (Белозёрский район)
 Александровский сельский совет (Бобровицкий район)
 Александровский сельский совет (Бурынский район)
 Александровский сельский совет (Валковский район)
 Александровский сельский совет (Гребёнковский район)
 Александровский сельский совет (Днепровский район)
 Александровский сельский совет (Золочевский район)
 Александровский сельский совет (Изюмский район)
 Александровский сельский совет (Каланчакский район)
 Александровский сельский совет (Магдалиновский район)
 Александровский сельский совет (Новотроицкий район)
 Александровский сельский совет (Пирятинский район)
 Александровский сельский совет (Покровский район)
 Александровский сельский совет (Приазовский район)
 Александровский сельский совет (Богодуховский район)
 Александровский сельский совет (Широковский район)
 Александровский сельский совет (Юрьевский район)

Крым 

Упразднён в 2014 с переходом под юрисдикцию Российской Федерации.

 Александровский сельский совет (Крым)

Россия 

 Алтайский край
 Александровский сельсовет — Алейский район.
 Александровский сельсовет — Локтевский район.
 Александровский сельсовет — Суетский район.
 Башкортостан
 Александровский сельсовет — Давлекановский район, упразднен в 2008 году.
 Александровский сельсовет — Мелеузовский район.
 Волгоградская область
 Александровский сельсовет — Быковский район.
 Александровский сельсовет — Жирновский район.
 Александровский сельсовет — Иловлинский район.
 Александровский сельсовет — Киквидзенский район.
 Воронежская область
 Александровский сельсовет — Верхнехавский район.
 Александровский сельсовет — Павловский район.
 Александровский сельсовет — Россошанский район.
 Александровский сельсовет — Таловский район.
 Александровский сельсовет — Терновский район.
 Александровский сельсовет — Эртильский район.
 Забайкальский край
 Александровский сельсовет — Читинский район.
 Иркутская область
 Александровский сельсовет — Аларский район.
 Александровский сельсовет — Боханский район.
 Кабардино-Балкария
 Александровский сельсовет — Майский район.
 Кировская область
 Александровский сельсовет — Даровской район.
 Александровский сельсовет — Советский район.
 Костромская область
 Александровский сельсовет — Островский район.
 Александровский сельсовет — Судиславский район.
 Краснодарский край
 Александровский сельсовет — Ейский район.
 Александровский сельсовет — Усть-Лабинский район.
 Красноярский край
 Александровский сельсовет — Боготольский район.
 Александровский сельсовет — Ирбейский район.
 Александровский сельсовет — Казачинский район.
 Александровский сельсовет — Нижнеингашский район.
 Александровский сельсовет — Рыбинский район.
 Курская область
 Александровский сельсовет — Рыльский район.
 Александровский сельсовет — Советский район.
 Липецкая область
 Александровский сельсовет — Краснинский район.
 Мордовия
 Александровский сельсовет — Лямбирский район.
 Московская область
 Александровский сельсовет — в Дмитровском (1929—1935) и Коммунистическом (1935—1939) районах
 Нижегородская область
 Александровский сельсовет — Воротынский район.
 Александровский сельсовет — Краснооктябрьский район.
 Омская область
 Александровский сельсовет — Азовский немецкий национальный район.
 Александровский сельсовет — Тевризский район.
 Александровский сельсовет — Шербакульский район.
 Оренбургская область
 Александровский сельсовет — Александровский район.
 Александровский сельсовет — Грачёвский район.
 Александровский сельсовет — Саракташский район.
 Пензенская область
 Александровский сельсовет — Бессоновский район.
 Приморский край
 Александровский сельсовет — Спасский район.
 Ростовская область
 Александровский сельсовет — Азовский район.
 Александровский сельсовет — Обливский район.
 Рязанская область
 Александровский сельсовет — Ухоловский район.
 Самарская область
 Александровский сельсовет — Безенчукский район.
 Александровский сельсовет — Большеглушицкий район.
 Александровский сельсовет — Кинель-Черкасский район.
 Александровский сельсовет — Ставропольский район.
 Саратовская область
 Александровский сельсовет — Калининский район.
 Александровский сельсовет — Ртищевский район.
 Александровский сельсовет — Саратовский район.
 Свердловская область
 Александровский сельсовет — Красноуфимский район.
 Смоленская область
 Александровский сельсовет — Монастырщинский район.
 Ставропольский край
 Александровский сельсовет — Александровский район.
 Тамбовская область
 Александровский сельсовет — Знаменский район.
 Александровский сельсовет — Мордовский район.
 Александровский сельсовет — Ржаксинский район.
 Александровский сельсовет — Токарёвский район.
 Татарстан
 Александровский сельсовет — Бавлинский район.
 Александровский сельсовет — Лаишевский район.
 Александровский сельсовет — Сармановский район.
 Томская область
 Александровский сельсовет — Александровский район.
 Александровский сельсовет — Томский район.
 Тульская область
 Александровский сельсовет — Алексинский район.
 Александровский сельсовет — Заокский район.
 Александровский сельсовет — Кимовский район.
 Тюменская область
 Александровский сельсовет — Сладковский район.
 Александровский сельсовет — Сорокинский район.
 Удмуртия
 Александровский сельсовет — Можгинский район.
 Ульяновская область
 Александровский сельсовет — Мелекесский район.
 Чувашия
 Александровский сельсовет — Комсомольский район.
 Александровский сельсовет — Моргаушский район.

См. также 
 Александровское сельское поселение